Хрестищенська сільська рада — Донецька область, Слов'янський район
 Хрестищенська сільська рада — Харківська область, Красноградський район